Партизановка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Партизановка — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Партизановка — деревня в Слонимском районе Гродненской области.